John Tattersall (1850-1937), Nederlands industrieel
Richard Tattersall (1724-1795), Brits ondernemer
Tattersalls, Britse paardenveiling
 Tattersall (patroon), ruitenpatroon